Самойлов Леонтий Маркович  (1797—1853) — писатель. Был членом учёного комитета министерства финансов. В 1851 г., когда открылась в Лондоне всемирная выставка, на Самойлова было возложено составление описания русского её отдела.

Из трудов Самойлова более известны:
 «Атлас промышленности Московской губернии» (М., 1845);
 «Обзор хлопчатобумажной и шерстяной промышленности и русского отделения на Лондонской выставке»;
 «О шёлковых фабриках» («Собрание материалов для истории и статистики России»).

Литература

Примечания